

Geografia 
 San Quintino – località nel comune di San Miniato (PI);
 San Quintino – nome italiano della città francese di Saint-Quentin

Santi 
 San Quintino di Vermand (III secolo) – santo romano martirizzato in Gallia; è celebrato il 31 ottobre;
 San Quintino di Meaux (†540) – martire fatto uccidere a Meaux dalla regina dei Franchi per essersi opposto al di lei tentativo di seduzione; celebrato il 4 ottobre

Altro 
 San Quintino – struttura carceraria statunitense
 San Quintino – dipinto di Pontormo, databile al 1517
 San Quintino – famosa battaglia del 1557

Pagine correlate
 Battaglia di San Quintino (disambigua)
 San Quintin